Het ATP-toernooi van Eastbourne 2010 werd van 13 tot en met 19 juni gespeeld in de Engelse kustplaats Eastbourne. De wedstrijden werden gespeeld op het gras van de Devonshire Park Lawn Tennis Club.

De titelverdediger in het enkelspel was Dmitri Toersoenov die dit jaar niet deelnam aan het toernooi. In het dubbelspel prolongeerden Mariusz Fyrstenberg en Marcin Matkowski hun titel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Eastbourne
ATP-toernooi van Eastbourne